Chair de poule est une série télévisée américaine d'horreur et de comédie pour enfants, basée sur la série de livres à succès du même nom écrite par R. L. Stine. Créée par Rob Letterman et Nicholas Stoller, la série sera produite par Sony Pictures Television.

En 2020, il a été annoncé qu'une série basée sur les livres Chair de poule était en cours de développement par Sony aux côtés d'Original Film et de Scholastic Entertainment, tous ayant précédemment développé deux films basés sur les livres. Le réalisateur du premier film, Letterman, a été engagé en 2022 pour écrire la série avec Stoller, et il a également réalisé le pilote.

Chair de poule est prévu pour être diffusé sur Disney+.

Synopsis 
Après avoir accidentellement libéré des forces supernaturelles, cinq adolescent doivent trouver un moyen de travailler ensemble (malgré leur rivalité et leur histoire passé) et  afin de les reconquérir, tout en découvrant les secrets de leurs parents pendant leur adolescence.

Distribution 

 Justin Long : Nathan Bratt
 Ana Yi Puig : Isabella
 Miles McKenna : James
 Will Price : Jeff
 Zack Morris : Isaiah
 Isa Briones : Jane
 Rachael Harris : Nora

Production 
Le 28 avril 2020, il a été annoncé qu'une série télévisée en prise de vue réelle était en préparation par Scholastic Entertainment, Sony Pictures Television et la société de production de Neal H. Moritz, Original Film, qui a produit le film de 2015 et sa suite. En mars 2021, R.L. Stine a déclaré que la série avait trouvé un producteur et un réalisateur. Le 4 février 2022, il a été signalé que Disney+ avait choisi la série, lui donnant une commande de 10 épisodes. Rob Letterman reviendra du film de 2015 pour réaliser le pilote, tandis que lui et Nicholas Stoller écriront et produiront la série de manière exécutive. En octobre, Justin Long, Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price, Zack Morris, Isa Briones et Rachael Harris ont été choisis pour jouer dans la série.

La production a commencé le 18 octobre 2022 à Vancouver, et devrait se poursuivre jusqu'au 31 mars 2023.

Références

Liens externes 
 
 
 
 Chair de poule sur Allociné

Chair de poule
R. L. Stine
Série télévisée fantastique
Série télévisée d'horreur
Adaptation d'un roman américain à la télévision